Kolka kan syfta på:

 Kolka (bok) – en bok från 2010 av Bengt Ohlsson

Geografi

Lettland 

 Kolka, Lettland – en ort, Dundagas novads, 
 Kolkasrags – på Kurlands nordligaste udde  

Robotskapade Lettlandförgreningar